Karl Stöber ist der Name folgender Personen:

* Karl Stöber (Schriftsteller) (1796–1865), deutscher Pfarrer und Heimatdichter 
 Karl Stöber (Komponist) (1816–1835), österreichischer Komponist 
 Karl Stöber (Unternehmer) (1905–1960), deutscher Unternehmer